Религиозная дискриминация — ограничение людей в правах по признаку их религиозной принадлежности. В ряде стран, где представлены несколько религиозных общин, дискриминация обычно сопровождается религиозной стратификацией, то есть на социальной лестнице общины имеют более высокий или более низкий статус по отношению друг к другу.

Исторический обзор

Древний мир 
В древнем мире религиозная принадлежность обычно совпадала с этнической. От иностранцев не требовалось почитание местных богов, так как они считались покровителями лишь местного населения. Отношение к чужим богам было различным: в одних случаях они воспринимались как демоны (так, санскритское слово «дэва» — божество имеет то же происхождение, что и персидское «дэв» — дьявол), в других — как просто «не свои», но реально существующие боги (таково было отношение древних греков к богам соседних народов — фракийцев, фригийцев и др.), которые в ряде случаев могли заимствоваться, в третьих — они могли отождествляться с местными богами (так, этрусские и римские боги, изначально имевшие оригинальное происхождение и культы, были отождествлены с греческими, а связанная с ними мифология адаптирована к греческим представлениям, например, Зевс — Тин — Юпитер, Гера — Уни — Юнона, и др.). Религиозная принадлежность рабов обычно хозяев не интересовала.

В Древнем Риме широкое распространение получил синкретизм, когда боги побеждённых народов присоединялись к римскому пантеону.

Библия — один из древнейших религиозных текстов, провозгласивший нетерпимость по религиозному, а не этническому принципу. Древние евреи уничтожали жителей Иерихона и ряда других городов на том основании, что Господь даровал им землю обетованную, а язычники-иноверцы занимали её неправомерно.

Средние века 
С распространением монотеизма распространилась и была узаконена также и религиозная дискриминация. Прогрессивным шагом было то, что другие народы стали восприниматься не как чужие в принципе, а как потенциальные объекты для обращения. Однако отказ от обращения налагал целый ряд ограничений, связанных с налогообложением, элементарными правами и др. Крупные общины иноверцев либо вообще были невозможны, либо они отгораживались от остального населения (см. Гетто). Переход в иную веру, как правило, считался тягчайшим преступлением. С другой стороны, на общины иноверцев не распространялась юрисдикция господствующей церкви, иноверцы не могли быть осуждены за ересь (но могли быть осуждены за попытку обратить в свою веру).

Новое время

Новейшая история

Российская империя, СССР, СНГ

До революции

После революции

После распада СССР 

См. также Open Doors

Исламские страны

Христианские, буддийские и др. меньшинства

Угнетение шиитов 
Шииты традиционно имели в арабских странах более низкий статус, чем сунниты, и были ограничены в возможности занимать ряд должностей. Усиление статуса шиитов в ряде арабских стран в XX в. (Ливан, Сирия, Ирак) привело к ожесточённым столкновениям между ними и суннитами, не желавшими терять привилегированный статус. Панисламские экстремистские организации (например, Аль-Каида) воспринимают шиитов как противников и осуществляют против них террор.

Северный Кавказ

Евреи и арабские страны

Западный мир

Европа от эпохи Просвещения до конца 2-й мировой войны

Массовые послевоенные миграции в Европу и межкультурный конфликт

США 
Законодательно закреплена свобода вероисповедания, однако принцип «политической корректности» приводит к тому, что празднование религиозных праздников всё чаще становится возможным только в частном кругу.

Учение ряда христианских конфессий противоречит законодательству (свидетели Иеговы — переливание крови, адвентисты — служба в армии, и др.).

Ряд традиционных индейских культов сталкивается с ограничениями в результате применения экологического законодательства.

Южная и Юго-Восточная Азия

Индия

Китай

Дискриминация конкретных конфессий

Антихристианство 

Негативное отношение к христианам или христианству, поддерживаемое как отдельными людьми, так и целыми группами. Чёткий термин для описания данного явления, как такового, в русском языке до сих пор не сформирован. К этому понятию относятся сатанизм и дьяволопоклонничество, но они являются лишь частным проявлением антихристианской дискриминации.

Антииудаизм 
Термин для выражения враждебности к иудеям отдельно от этнических евреев обычно не употребляется такое отношение включается в понятие религиозного антисемитизма. В средние века в Европе был распространён массовый христианский антисемитизм. В наши дни дискриминация по признаку отношения к иудаизму характерна для некоторых мусульманских стран.

Антиязычество

Антиатеизм

См. также 

 Гетто
 Марраны
 Мориски
 Религиозная стратификация
 Религиозная нетерпимость

Литература 

 Davidson, James D. and Ralph E. Pyle, 2005. "Social Class, " pp. 185–205 in Helen Rose Ebaugh (editor), Handbook of Religion and Social Institutions.
 Davidson, James D., 2007. "Religious Stratification: Its Origins, Persistence, and Consequences, " presidential address, Association for the Sociology of Religion (August).
 Davidson, James D., Rachel Kraus, Scott Morrissey, 2005. «Presidential Appointments and Religious Stratification in the United States, 1789—2003.» Journal for the Scientific Study of Religion, (December): 485—495.
 Pyle, Ralph E. and Jerome R. Koch, 2001. "The Religious Affiliation of American Elites, 1930s to 1990s, " Sociological Focus (May): 125—137.
 Pyle, Ralph E., 1996. Persistence and Change in the Protestant Establishment.
 Pyle, Ralph E. and James D. Davidson, 2003. "The Origins of Religious Stratification in Colonial America, " Journal for Scientific Study of Religion, (March): 57-75.
 Weber: «The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism — Class, Status, Party».
 Darnell, Alfred and Darren F. Sherkat. 1997. «The impact of Protestant fundamentalism on educational attainment.»  American Sociological Review 62 (April): 306—315.
 Davis, Kingsley and Wilbert E Moore, 1945. "Some Principles of Stratification, " American Sociological Review 10(April): 242-49.
 Mosca, Gaetano. Arthur Livingston, ed., «The Ruling Class», translated by Hannah D. Kahn (NewYork: McGraw-Hill, 1939), pp. 50–54,56-62,65-66.
 Sherkat, Darren F. and Alfred Darnell. 1999. "The effects of parents’ fundamentalism on children’s educational attainment: Examining differences by gender and children’s fundamentalism, " Journal for the Scientific Study of Religion 38(1): 23-35.
 Granovetter: «The Strength of Weak Ties.»
 Tim B. Heaton and Marie Cornwall. «Religious Group Variation in the Socioeconomic Status and Family Behavior of Women.»
 Christian Smith and David Sikkink. «Social Predictors of Retention in and Switching From the Religious Faith of Family of Origin: Another Look Using Religious Tradition Self-Identification.»
 Суворов Н. С. Учебник церковного права. — Москва, Печатня А. И. Снегиревой, 1908 г.

Ссылки 
 Religious Freedom with Raptors
 Religious Discrimination Laws in the United States
 Berlin Wall Between Church and State — News and Commentary on the War on Christianity in the public square